

Druga savezna liga

Druga savezna liga - Grupa Zapad 

 Vojvodina (Novi Sad) ispala je iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Zapad.

Druga savezna liga - Istok  

 OFK Beograd je ispao iz Prve savezne lige i postao član Druge savezne lige - Istok-

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1985./86. 
 Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1985-86
 2